Пуа-де-Пикарди () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма. Входит в состав округа Амьен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Бержикур, Беттамбо, Бланжи-су-Пуа, Бюсси-ле-Пуа, Гизанкур, Говиль, 
Кольер, Круаро, Курсель-су-Муайанкур, Ламаронд, Лашапель, Линьер-Шателен, Марле, Меньё, Мереокур, Морвиллер-Сен-Сатюрнен, Муайанкур-ле-Пуа, Оффиньи, Пуа-де-Пикарди, Сент-Сегре, Сольшуа-су-Пуа, Тьёллуа-ла-Виль, Фамешон, Фрикам, Фурсиньи, Экенн-Эрамекур, Эплесьер, Эскан.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Орнуа-ле-Бур и Уазмон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Авен-Шосуа (63 чел.)
 Анденвиль (260 чел.)
 Аргель (29 чел.)
 Беллуа-Сен-Леонар (91 чел.)
 Бержикур (143 чел.)
 Бермениль (218 чел.)
 Беттамбо (105 чел.)
 Бланжи-су-Пуа (178 чел.)
 Бокан-ле-Вьё (1 424 чел.)
 Бокан-ле-Жён (192 чел.)
 Брокур (99 чел.)
 Бюси-ле-Пуа (99 чел.)
 Вержи (168 чел.)
 Виллер-Кампсар (148 чел.)
 Вильруа (186 чел.)
 Врень-ле-Орнуа (96 чел.)
 Вуарель (63 чел.)
 Гизанкур (135 чел.)
 Говиль (344 чел.)
 Дромениль (88 чел.)
 Каннесьер (68 чел.)
 Кольер (212 чел.)
 Круаро (441 чел.)
 Курсель-су-Муайанкур (144 чел.)
 Ламаронд (67 чел.)
 Лафресгимон-Сен-Мартен (549 чел.)
 Лашапель (88 чел.)
 Ле-Кен (267 чел.)
 Ле-Мази (107 чел.)
 Ле-Трансле (253 чел.)
 Линьер-ан-Вимё (112 чел.)
 Линьер-Шатлен (364 чел.)
 Льомер (393 чел.)
 Марле (143 чел.)
 Меньё (177 чел.)
 Мереокур (8 чел.)
 Мерикур-ан-Вимё (103 чел.)
 Морвиллер-Сен-Сатюрнен (402 чел.)
 Муайанкур-ле-Пуа (182 чел.)
 Муфлиер (83 чел.)
 Нёвиль-Копгёль (514 чел.)
 Нёвиль-о-Буа (152 чел.)
 Нелет (82 чел.)
 Нель-л'Опиталь (158 чел.)
 Оффиньи (77 чел.)
 Оматр (179 чел.)
 Омон (146 чел.)
 Орнуа-ле-Бур (1 679 чел.)
 Пуа-де-Пикарди (2 385 чел.)
 Рамбюр (341 чел.)
 Сен-Жермен-сюр-Брель (205 чел.)
 Сен-Леже-сюр-Брель (77 чел.)
 Сен-Мольви (266 чел.)
 Сенарпон (638 чел.)
 Серизи-Бюлё (265 чел.)
 Сент-Обен-Ривьер (112 чел.)
 Сент-Сегре (54 чел.)
 Сольшуа-су-Пуа (73 чел.)
 Тьёллуа-л'Аббеи (385 чел.)
 Тьёллуа-ла-Виль (147 чел.)
 Уазмон (1 160 чел.)
 Фамешон (272 чел.)
 Фонтен-ле-Сек (149 чел.)
 Форсвиль-ан-Вимё (237 чел.)
 Фрамикур (175 чел.)
 Френ-Тийолуа (204 чел.)
 Френевиль (104 чел.)
 Френуа-Анденвиль (88 чел.)
 Фреткюис (75 чел.)
 Фрикан (177 чел.)
 Фукокур-Ор-Нель (80 чел.)
 Фурсиньи (198 чел.)
 Экенн-Эрамекур (291 чел.)
 Экур-Крокуазон (112 чел.)
 Энваль-Буарон (113 чел.)
 Эплесьер (353 чел.)
 Эпомениль (126 чел.)
 Эскан (518 чел.)
 Этрежу (42 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 39,0 % голосов против 26,1 % у Эмманюэля Макрона и 11,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 57,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 34,3 %, Франсуа Фийон – 19,5 %, Эмманюэль Макрон – 18,9 %,  Жан-Люк Меланшон – 14,2 %; 2 тур: Ле Пен – 52,2 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози – 27,2 %, Марин Ле Пен – 25,6 %, Франсуа Олланд – 25,2 %; 2 тур: Саркози – 51,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Сомма представляют мэр коммуны Линьер-ан-Вимё Изабель де Вазьер (Isabelle De Waziers) (Республиканцы) и мэр коммуны Лафресгимон-Сен-Мартен Янник Лефёвр (Jannick Lefeuvre) (Союз демократов и независимых).

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Кантоны департамента Сомма